Токіо (префектура) — префектура, метрополія (з 1943) і столиця Японії.
 Токіо (місто) — місто у 1889—1943 роках, колишня столиця Японії
 Особливі райони Токіо
 Нісі-Токьо (Нісі-Токіо)
 «Токіо» — російський рок-гурт

Інше 
 Токійська фондова біржа
 Токійська затока
 Токійський університет